Москалёв — русская фамилия; имеет женскую форму Москалёва.

Известные носители 
 Москалёв, Александр Сергеевич (1904—1982) — советский авиаконструктор.
 
 Москалёв, Анатолий Николаевич (ум. 2009) — советский и российский физик.
 Москалёв, Андрей Степанович (1923—2003) — советский и российский композитор.
 Москалёв, Владимир Викторович (род. 1986) — российский футбольный судья.
 Москалёв, Валерий Александрович (1948—2022) — советский и российский эстрадный артист, конферансье.
 Москалёв, Георгий Николаевич (1925—2011) — советский и российский художник, Герой Советского Союза.
 
 Москалёв, Игнатий Алексеевич (1901—1976) — советский военный деятель, полковник.
 Москалёв, Игорь Михайлович (1932—2015) — советский и российский театральный режиссёр.
 
 Москалёв, Михаил Александрович (род. 1970) — советский серийный убийца и насильник.
 
 Москалёв, Сергей Юрьевич (род. 1974) — российский хоккеист.



См. также

Примечания